Robins kan som auktorsförkortning betyda:

 Catherine H. Robins
 C. Richard Robins
 Peter A. Robins

Robotskapade auktorsförkortningar